Amantino Adorno Vassão (1910 — 30 de janeiro de 1997), brasileiro, foi um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, presidindo seu Supremo Concílio entre os anos 1962-1966.

O Reverendo recém nomeado, Amantino Vassão, pastoreou igrejas no estado de São Paulo na da década de 1930, na cidade de Iguape (1934 a 1936), litoral sul do estado, e na capital São Paulo na igreja do bairro da Lapa, onde permaneceu por cerca de 8 anos até 1944.

Ingressou na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro em 1945, permanecendo efetivamente 35 anos, até ser jubilado no dia 27 de setembro de 1980.

Traduziu da língua inglesa para a língua portuguesa obras literárias de escritores cristãos como C.S. Lewis, Rev. Robert Schuller e Billy Graham. Escreveu obras como "Mesmo na Tempestade", "Esteiras de Luz", "Armadura do Cristão".

Dedicado a causas humanitárias e a assuntos da comunidade, foi associado e Presidente do Rotary Club RJ Tijuca no período 1977-1978.

Ver também 
 Igreja Presbiteriana do Brasil

Ligações externas 
 Biografias dos membros da família Vassão

Pastores do Brasil
Presbiterianos do Brasil
Mortos em 1997